El Viento peut désigner :

Toponymes 
 El Viento : capitale de la paroisse civile de Guaimaral, de la municipalité d'Arzobispo Chacón dans l'État de Mérida.

Autres 
 El Viento : jeu vidéo d'action sorti en 1991 sur Mega Drive.

Homonymie de toponyme